Teatro Bol'šoj – teatro di Mosca
 Teatro Bol'šoj Kamennyj – teatro di San Pietroburgo 
 Andrej Vasil'evič Bol'šoj – principe russo

Cinema
 Bol'šoj – film del 2017 diretto da Valerij Todorovskij

Geografia

Russia 
 Isola Bol'šoj Arskij – isola bagnata dal mare di Barents
 Isola Bol'šoj (Isole Beregovye) – isola dell'arcipelago di Severnaja Zemlja
 Isola Bol'šoj (Isole Krasnoflotskie) – altra isola dell'arcipelago di Severnaja Zemlja
 Isola Bol'šoj Izvestnjakovyj – altra isola dell'arcipelago di Severnaja Zemlja
 Isola Bol'šoj Ljachovskij – isola dell'arcipelago delle isole della Nuova Siberia
 Isola Bol'šoj Šantar – isola dell'arcipelago delle isole Šantar

Stati Uniti d'America 
 Isola Bolshoi (Isole Andreanof) – isola dell'arcipelago delle Aleutine

Geologia 

 Bol'šoj – Vulcano della Kamčatka